Терри Дэйт — американский продюсер и звукорежиссёр, специализирующихся на рок-жанрах, в частности, метал. Он хорошо известен работой над продюсированием альбомов таких групп как Pantera, White Zombie, Soundgarden, Deftones, Overkill, Metal Church, Soulfly, Limp Bizkit, Dream Theater, Dark Angel, а также Slayer и Slipknot.

Работы 
Продюсер/Звукорежиссёр/Микширование

 Metal Church — Metal Church (1984)
 The Cowboys — How the West Was Rocked (1985)
 Fifth Angel — Fifth Angel (1986)
 Metal Church — The Dark (1986)
 Chastain — The 7th of Never (1987)
 Sir-Mix-A-Lot — Swass (1988)
 Liege Lord — Master Control (1988)
 Sanctuary — Refuge Denied (1988)
 The Accüsed — Martha Splatterhead's Maddest Stories Ever Told (1988)
 Chastain — The Voice of the Cult (1988)
 Metal Church — Blessing in Disguise (1989)
 Fifth Angel — Time Will Tell (1986)
 Dream Theater — When Dream and Day Unite (1989)
 Soundgarden — Louder Than Love (1989)
 Overkill — The Years of Decay (1989)
 Mother Love Bone — Apple (1990)
 Pantera — Cowboys from Hell (1990)
 Overkill — Horrorscope (1991)
 Dark Angel — Time Does Not Heal (1991)
 Soundgarden — Badmotorfinger (1991)
 Screaming Trees — Uncle Anesthesia (1991)
 Pantera — Vulgar Display of Power (1992)
 24-7 Spyz — Strength in Numbers (1992)
 Fishbone — Give a Monkey a Brain and He'll Swear He's the Center of the Universe (1993)
 Mind Funk — Dropped (1993)
 Prong — Cleansing (1994)
 Pantera — Far Beyond Driven (1994)
 Deftones — Adrenaline (1995)
 White Zombie — Astro Creep: 2000 – Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head (1995)
 Pantera — The Great Southern Trendkill (1996)
 Prong — Rude Awakening (1996)
 Animal Bag — Image Damage (не выпущен, Mercury Records, 1996)
 Deftones — Around the Fur (1997)
 Helmet — Aftertaste (1997)
 Soundgarden — A-Sides (1997)
 Handsome — Handsome (1997)
 Incubus — S.C.I.E.N.C.E. (1997)
 Staind — Dysfunction (1999)
 Limp Bizkit — Significant Other (1999)
 Big Daddy Official Soundtrack (1999)
 Slipknot — Wait and Bleed – Self titled Digi-pack (1999)
 Deftones — White Pony (2000)
 Limp Bizkit — Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000)
 Limp Bizkit — New Old Songs (2001)
 Snoop Dogg — Greatest Hits (2001)
 Otep — Sevas Tra (2002)
 Deftones — Deftones (2003)
 Limp Bizkit — Results May Vary (2003)
 The Matrix Reloaded Soundtrack (2003)
 Tony Hawk's Pro Skater 3: Official Soundtrack (2003)
 Slipknot — Vermilion (Deluxe Edition) (2004)
 'A' — Teen Dance Ordinance (2005)
 Funeral for a Friend — Hours (2005)
 Ozzy Osbourne — Prince of Darkness (Box Set) (2005)
 Korn — See You on the Other Side (2005)
 Dredg — Catch Without Arms (2005)
 Soulfly — Dark Ages (2005)
 Unearth — III: In the Eyes of Fire (2006)
 EchoGram — EchoGram (2006)
 Smashing Pumpkins — Zeitgeist (2007)
 Emanuel — Black Earth Tiger (2007)
 Fear Nuttin Band — YARDCORE (2008)
 The Fall of Troy — In the Unlikely Event (2009)
 Arkaea — Years in Darkness (2009) (микширование)
 Rev Theory — Justice (2011)
 Loaded — The Taking (2011)
 Arms of the Sun — Arms of the Sun (2011)
 Bring Me the Horizon — Sempiternal (2013)
 Soulfly — Savages (2013)
 Miss May I — Rise of the Lion (2014)
 Havok — Unnatural Selection (2014)
 Insobrio — Under the Surface (2014)
 Slayer — Repentless (2015)
 Deftones — Ohms (2020)

Примечания 

Продюсеры США
Музыкальные продюсеры США